NGC 2587 (другие обозначения — OCL 706, ESO 431-SC7) — рассеянное скопление в созвездии Корма.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

NGC 2587 немного моложе Гиад и, вероятно, имеет металличность, равную солнечной. У 18 возможных членов скопления были измерены собственные движения.

Примечания 

 

2587
Корма (созвездие)
Рассеянные скопления